Pionerskaïa (russe : Пионерская) peut faire référence à :
 Pionerskaïa, station de la ligne 2 du métro de Saint-Pétersbourg,
 Pionerskaïa, station de la ligne Filiovskaïa du métro de Moscou,
 Pionerskaïa, station du métro-tram de Volvograd,
 Pionerskaïa, ancien nom de la station Lesnaïa du métro de Kiev.